МКЕ Анкарагюджю () — турецкий футбольный клуб из столицы Турции Анкары. Основан в 1910 году. Домашние матчи проводит на стадионе «», вмещающем около 21 000 зрителей.

История

Ранние годы (1909—1959) 
«Анкарагюджю» базируется в Анкаре, но был основан в Зейтинбурну, Стамбул, в 1904 году Алтынёрсом Идманом Юрду. Клуб выступал в Стамбульской пятничной лиге. Неясно, почему именно стамбульский клуб переместился в Анкару. Одной из теорий заключается в том, что клуб распался, и некоторые игроки последовали за Шюкрю Аббасом, а другие — за Ага Орханом. Шюкрю Аббас основал Turan Sanatkarangücü в 1910 году. В 1938 году оба клуба объединились в AS-FA Gücü. В последний раз клуб переименовывался в 1948 году, когда обе стороны решились на название «Анкарагюджю». Клуб выиграл бывший чемпионат Турции по футболу в 1949 году, чем является самым большим достижением в их истории. В 1924 году занял третье место под названием Anadolu Turan Sanatkarangücü.

1. Лига и понижение (1959—1981) 
Клуб был одним из первых шестнадцати клубов Турецкой национальной лиги 1959 года. «Анкарагюджю» был допущен в лигу после того, как клуб занял второе место в Профессиональной лиге Анкары. «Анкарагюджю» занял пятое место в Beyaz Grup (Белая группа) в первом сезоне Milli Lig. Клуб был переведён во 2-ю лигу в 1967-68, заняв предпоследнее место. В следующем сезоне клуб вернулся в высшую лигу, после снова вылетели в сезоне 1975-76 но в следующем сезоне перешли в 1-ю лигу. «Анкарагюджю» в третий раз вылетел в сезон 1977—1978 годов.

Возвращение в первую лигу (1. Lig) (1981—2012) 
«Анкарагюджю» вернулся в 1-ю лигу в 1981 году из-за политического решения, в отношении которого ФИФА тогда ещё была бессильна. Президент Турции Кенан Эврен и губернатор Анкары Мустафа Генюль хотели получить клуб из столицы в первой лиге и, таким образом, позаботиться о том, чтобы клуб получил повышение, несмотря на то, что он только занял второе место во 2-м дивизионе после Сакарьяспора. «Анкарагюджю» также выиграл Кубок Турции. Клуб с тех пор играл в 1-й лиге. В 90-е годы были для клуба успешными.

Под руководством Эрсуна Янала клуб провёл два успешных сезона, став шестым в сезоне 2000-01 и четвёртым в сезоне 2001-02. После того как Эрсун Янал покинул клуб, «Анкарагюджю» каждый год боролся за прописку в первой лиге, и находился в полном беспорядке. За эти годы клубу удалось избежать вылета в последних нескольких матчах. В конце 2000-х годов на клуб обрушился финансовый кризис.

После экономического кризиса Ахмет Гёкчек стал председателем, заменив Джемаля Айдына. Он пообещал, что в ближайшие годы клуб станет чемпионом. Ранее он был связан с «Анкараспором», а Турецкий Футбольный Союз возражал против контроля над двумя клубами одновременно, в итоге «Анкараспор» распался. После этого, он объединил футбольные составы двух команд, но ему не удалось сформировать команду, которая выиграла бы чемпионат.

Съезд, на котором председателем был избран Ахмет Гёкчек, был отменен турецким судом, и Дженгиз Топел Йылдырым вернулся на свой пост. Из-за экономического кризиса Дженгиз Топел Йылдырым продал ключевых игроков команды, и команда стала одной из самых слабых команд турецкой Суперлиги. Сам Алтынюв стал следующим председателем, но финансовых проблем не решил. Из-за продолжающегося кризиса многие игроки покинули клуб. Позже Бент Ахлат, Атилла Сюслю и Мехмет Йигинер стали председателями, но финансовые проблемы так и не ничего не достигли.

Очередное понижение 
Из-за финансового кризиса клуб вылетел из Суперлиги в сезоне 2011—2012 гг. а позже и из первой лиги PTT в сезоне 2012—2013 гг.

Возвращение назад 

«Анкарагюджю» вернулся в Первую лигу TFF после повышения из третьего уровня турецкого футбола в сезоне 2016/17. В следующем сезоне они вернулись в Суперлигу, где и до сих пор остаются. «Анкарагюджю» финишировал в зоне вылета в Суперлиге 2019—2020 годов, но Федерация футбола Турции аннулировала все случаи вылета из-за COVID-19.

Особые отношения с «Бурсаспором» 

В начале 1990-х годов лидером бурсаспорской «ультрас группы s Teksas» был Абдулкерим Байрактар. Он поехал учиться в Анкару, в то время как в городе он начал посещать игры «Анкарагюджю» и налаживать связи между двумя клубами.

Однако в 1993 году его жизнь оборвалась: во время службы в армии он был убит. Это трагическое событие ещё больше сблизило «Бурсаспор» и «Анкарагюджю». Большая группа сторонников «Анкарагюджю» вышла на поле и развернула большой баннер с надписью: «Наш брат Абдул никогда не умрет, он живёт в наших сердцах». Две группы сторонников объединились, и сотни ультрас «Анкарагюджу» посетили его похороны. С этого дня болельщики «Бурсаспора» будут повторять название «Анкарагюджю» на шестой минуте каждой домашней игры, так как это код города Анкары.

Точно так же болельщики «Анкарагюджю» повторяют название «Бурсаспора» на 16-й минуте, так как 16 — это код города Бурсы. Когда обе команды играют, болельщики сидят вместе, это один из редких случаев, когда ультраправые команды соперников смотрят игру вместе в смешанной среде, они даже приносят на игры шарфы «Бурсанкара» (слияние названий двух клубов) и создают фантастическую атмосферу, полную взаимоуважения.

Стадион 
Клуб проводит свои домашние матчи на стадионе «Эрьяман», открытом в 2019 году. Бывший стадион «Анкарагюджю», стадион 19 мая в Анкаре, был снесён в 2018 году. Клуб делит стадион с «Генчлербирлиги».

Титулы и достижения

Национальные соревнования 
Чемпионат Турции по футболу
 Победитель: 1949

Кубок Турции
 Победитель (2): 1971/72, 1980/81.
 Финалист (3): 1972/73, 1981/82, 1990/91.

Суперкубок Турции
 Победитель: 1981
 Финалист: 1972

Первая лига TFF
 Победитель (2): 1968/69, 1976/77

Региональные соревнования 
Футбольная лига Анкары
 Победитель (6): 1924, 1935/36, 1936/37, 1948/49, 1951/52, 1956/57.

Статистика выступлений

Текущий состав 
По состоянию на 8 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

|-
! colspan="9" bgcolor="#00005A" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#FFED00" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#00005A" align="left" |

Известные тренеры 

  Валерий Непомнящий
  Фатих Терим
  Михай Стойкицэ
  Роже Лемерр

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Примечания 

Футбольные клубы Турции
Футбольные клубы Анкары
Спорт в Анкаре